Рабо́тки — село в Кстовском районе Нижегородской области России, административный центр Работкинского сельсовета, пристань на Волге при впадении в неё реки Алферовка.

Географическое положение 
Село Работки находится на правом берегу Волги и на федеральной автотрассе  «Волга» в 60 км к востоку от Нижнего Новгорода.

История 
Первое упоминание о селе датируется XVI веком. Уже в начале века село было многолюдным, застроенным рублеными домами. По преданию, своё название село получило в 1548 году, когда в нём остановилось русское войско. Оружие было оставлено на льду и вследствие оттепели провалилось под лёд и утонуло. Первый из смельчаков, поднявшийся со дна реки, воскликнул: «Ох и работка была под водой». С тех пор село стали называть Работки.

В XVII веке село было в личном владении патриарха Никона, а после ликвидации патриаршества в 1700 году оно перешло в дворцовое ведомство. В 1743 году императрица Елизавета Петровна за заслуги подарила село А. Я. Шубину, который стал здесь строить церковь в честь нерукотворенного образа Иисуса Христа, которая была освящена в 1785 году, при его сыне, Алексее Алексеевиче. Но к этому времени Шубины уже расстались с имением, одна его часть перешла в собственность Кругликовым, другая — графу В. Г. Орлову, потом — графине Вере Никитичне Паниной.

Места возле Работок в прошлом были разбойными, здесь часто грабили купеческие суда. В XVIII веке в этих местах совместно с атаманом Зарёй разбойничал Ванька Каин.

В XVIII и XIX веках в Работках строили крупные волжские парусные суда — расшивы. Прядильные заводы, которые просуществовали до XX века, обеспечивали Волгу смольной снастью и белой бечевой.

В Работках останавливались купцы, возившие свои товары в Макарий и на Нижегородскую ярмарку. В селе сохранились много старинных зданий — памятники архитектуры, включая церковь Спаса Нерукотворного (Спасская), сельскохозяйственный колледж.

В 1929—1962 годах Работки были центром одноимённого района.

Население

Экономика 
В селе находится затон по отстою и ремонту судов пароходства «Волготанкер». В окрестностях села размещены пансионаты и дома отдыха. Для их электроснабжения строится комплекс ветроэлектростанций: каждая установка мощностью 450 киловатт.

В 1970-х годах в селе режиссёром Л. И. Гайдаем снимался эпизод с шахматным клубом из фильма «12 стульев».

Известные уроженцы 
 Перевощиков Ефим Григорьевич — деятель единоверия, духовный писатель, знаток старопечатных книг.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт села Работки — существует с 29 июня 2009 г. (организован с 2005 г.)(поддержка прекращена в 2015 из-за отсутствия спонсирования)
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Работки (МБОУ СОШ с. Работки)
 Книга «Село над Волгой, исторические очерки о селе Работки»
 

Населённые пункты Кстовского района
Бывшие районные центры Горьковской области